Хуа́рес () — испанская фамилия и топоним:

Фамилия 
 Хуарес, Бенито Пабло (1806—1872) — национальный герой Мексики, 49-й президент;
 Хуарес, Джесси (род. 1981) — американский боец смешанного стиля;
Хуарес, Карлос Элеодоро (род. 1938) — аргентинский шахматист;
 Хуарес, Рауль (род. 1974) — мексиканский боксёр;
 Хуарес, Рокки (род. 1980) — американский боксёр;
 Хуарес, Эфраин (род. 1988) — мексиканский футболист;
 Хуарес Про, Мигель Августин (1891—1927) — мексиканский священник;
 Хуарес Сельман, Мигель (1844—1909) — президент Аргентины.
 Хуарес, Эдуардо (род. 1998) — коста-риканский футболист.

Топонимы 
 Хуарес — муниципалитет в штате Коауила;
 Хуарес — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Хуарес — муниципалитет в штате Чиуауа;
 Сьюдад-Хуарес — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Хуарес — муниципалитет в штате Чьяпас;
 Хуарес — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Хуарес — муниципалитет в штате Нуэво-Леон;
 Сьюдад-Бенито-Хуарес — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Оахака-де-Хуарес — муниципалитет в штате Оахака;
 Оахака-де-Хуарес — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.

 Колония-Хуарес — посёлок в штате Чиуауа, муниципалитет Касас-Грандес.

См. также 
 «Хуарес» — американский художественный фильм 1939 года о президенте Мексики Бенито Хуаресе
 «Хуарес» — профессиональный футбольный клуб из Сюдад-Хуареса, Мексика.
 Картель Хуареса — наркокартель в городе Сьюдад-Хуарес, штата Чиуауа.
 Call of Juarez — компьютерная игра.